Ранчо Унион има више значења:

 Ранчо Унион, Ерманос Куевас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Унион, Анхел Нуњез (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Унион, Ла Редонда (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Унион (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику